SC Wiedenbrück (celým názvem: Sport-Club Wiedenbrück e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Rheda-Wiedenbrück ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 2000 po fúzi klubů DJK Eintracht Wiedenbrück a Westfalia Wiedenbrück. Svůj současný název nese od roku 2015. Od sezóny 2010/11 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Jahnstadionu s kapacitou 2 300 diváků. Klubové barvy jsou černá a modrá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl stolního tenisu, gymnastiky, tanečního sportu a cyklistiky.

Historické názvy 
Zdroj: 

 2000 – SC Wiedenbrück 2000 (Sport-Club Wiedenbrück 2000 e. V.)
 2015 – SC Wiedenbrück (Sport-Club Wiedenbrück e. V.)

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2000–2005: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 2005–2006: Landesliga Westfalen – sk. 1
 2006–2007: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 2007–2008: Fußball-Oberliga Westfalen
 2008–2009: Westfalenliga – sk. 1
 2009–2010: NRW-Liga
 2010– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 2000